Ursúa ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio María de Bucareli y Ursúa (1717–1779), Gouverneur von Kuba und Vizekönig von Neuspanien
 Luis de Roa y Ursúa (1874–1947), chilenischer Priester und Genealoge
 Pedro de Ursúa (~1525–1561), spanischer Konquistador